LSZU steht:

 als Abkürzung für das Landesschulzentrum für Umweltbildung von Baden-Württemberg
 als ICAO-Code für den Flugplatz Buttwil, Kanton Aargau, Schweiz

LSZU